Heksentoren

Torens
 Hexenturm (Jülich)
 Hexenturm (Berg)
 Hexenturm (Rheinbach)
 Hexenturm (Walberberg)